N9 ou N09 peut faire référence à :

Sciences 
Médecine 
 N9, neuvième type de neuraminidase dans le virus de la grippe.

Télécommunications 
 Nokia N9, un smartphone du fabricant finlandais Nokia.

Transports 
Bus
 Ligne N09 du bus Noctis du réseau bruxellois.

Route
 , dans plusieurs pays et régions.

Voir aussi 
 , Numéro 9 ou 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres